Натуральне число 807
 807 рік до нашої ери
 807 рік нашої ери